Сан Амбросио има више значења:

 Сан Амбросио (Кандела), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Амбросио (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Амбросио (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Амбросио, Ла Асијенда (Сан Франсиско де Кончос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Амбросио (Веветла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сан Амбросио (Виљалдама), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Амбросио (Атемпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Амбросио (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Амбросио (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику